Trättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trättjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Trättjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Trättjärnet (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (13,3 ha)
Trättjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Trättjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun och Östersunds kommun,  (23,1 ha)
Trättjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn